Yu kan syfta på:

 Yu (namn), ett vanligt kinesiskt efternamn
 Yu (drottning) (1576–1623), en koreansk drottning
 Yu (kung), mytisk kinesisk kung